Heerdt ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Friedrich Heerdt (1817–nach 1861), deutscher Handelsmann und Abgeordneter  
 Franz Heerdt (1846–1935), hessischer Landtagsabgeordneter 
 Hermann Heerdt (1900–1959), deutscher Verwaltungsbeamter und Landrat
 Johann Christian Heerdt (1812–1878), deutscher Porträt- und Landschaftsmaler
 Elise Heerdt, Schwester von Johann Christian Heerdt, Ehefrau von Friedrich Wilhelm Delkeskamp
 Emma Heerdt (1849–1936), Malerin, Tochter des Johann Christian Heerdt
 Rudolf Heerdt, Direktor der Frankfurter Sparkasse (1893)
 Walter Heerdt (1888–1957), deutscher Chemiker

Heerdt steht für:
 Heerdt, ein Stadtteil von Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen